

Patronyme
David Kirke (1597-1654) est un aventurier, un négociant, un colonisateur et un chef de l’expédition qui s'empara de Québec en 1629
Donald Kirke (1901-1971) est un acteur américain
Lola Kirke (née en 1990), à Londres, est une actrice britanno-américaine.
Simon Kirke, (né en 1949), musicien britannique, est un batteur de rock ayant officié au sein des groupes Free et Bad Company.

Personnage de fiction
Digory Kirke (avec Polly Plummer) est le premier héros du monde enchanté et magique de Narnia.

Voir aussi 
 Kirk

Homonymie de patronyme